Hultgren ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Hultgren (1886–1974), schwedischer Metallurg
 Craig Hultgren, US-amerikanischer Cellist und Komponist
 Gunnar Hultgren (1902–1991), schwedischer lutherischer Geistlicher, Erzbischof von Uppsala
 Edvard Hultgren (1904–1984), schwedischer Boxer
 Petra Hultgren (* 1972), schwedische Schauspielerin
 Randy Hultgren (* 1966), US-amerikanischer Politiker